Michael McNiven (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue en tant que gardien de but dans la Ligue américaine de hockey et joue actuellement pour le Rocket de Laval.

Biographie 
Il évolue au niveau midget AAA avec les Hurricanes d'Halton lors de la saison 2012-2013. L'année suivante, il joue dans la OJHL avec les Raiders de Georgetown.

Entre 2014 et 2017, il évolue dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec l'Attack d'Owen Sound.

À la suite de son parcours junior, il signe un contrat d'entrée dans la Ligue nationale de hockey avec les Canadiens de Montréal. En 2017-2018, il joue sa première saison professionnelle avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2014-2015 || Attack d'Owen Sound || LHO || 24 || 15 || 8 || 0 ||  || 62 || 2,79 || 91,4 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Attack d'Owen Sound || LHO || 53 || 21 || 18 || 10 ||  || 145 || 2,94 || 90,2 || 1 || 4 || 6 || 2 || 4 ||  || 22 || 3,67 || 87,5 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Attack d'Owen Sound || LHO || 54 || 41 || 9 || 2 ||  || 122 || 2,30 || 91,5 || 6 || 10 || 17 || 10 || 7 || 992 || 46 || 2,78 || 90,8 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Rocket de Laval || LAH || 25 || 6 || 16 || 1 ||  || 82 || 3,50 || 88,4 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Beast de Brampton || ECHL || 4 || 0 || 2 || 0 || 201 || 14 || 4,19 || 86,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rocket de Laval || LAH || 30 || 11 || 15 || 3 ||  || 68 || 2,52 || 90,2 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Beast de Brampton || ECHL || 1 || 1 || 0 || 0 || 62 || 14 || 1,94 || 93,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Rocket de Laval || LAH || 3 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,33 || 91,9 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Thunder de l'Adirondack || ECHL || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 1,75 || 94,5 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Icemen de Jacksonville || ECHL || 10 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,79 || 91,5 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Admirals de Norfolk || ECHL || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,16 || 88,9 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Rocket de Laval || LAH || 13 || 7 || 3 || 4 ||  ||  || 2,59 || 89,5 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Rocket de Laval || LAH ||11 || 4 || 4 || 1 ||  ||  || 4,04 || 86,9 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 ||  ||  || 9 || 57,1 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Heat de Stockton || LAH ||  ||

Références 

Naissance en juillet 1997
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Rocket de Laval
Joueur du Beast de Brampton
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Joueur des Icemen de Jacksonville
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur des Canadiens de Montréal